Чернуха — нечто окрашенное в чёрный цвет; топоним и фамилия.

Общество 
 Чернуха — публицистический штамп.
 «Чернуха» — чёрный пиар.

Топоним

Беларусь 
 Чернуха — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
 Чернуха — деревня в Поречском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
 Чернуха — река в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
Нижегородская область
 Чернуха — село в Арзамасском районе.
 Чернуха — деревня в Большемурашкинском районе.
 Чернуха — деревня в Городском округе Бор.
 Чернуха — деревня в Бутурлинском районе.
 Чернуха — посёлок в Володарском районе.
 Чернуха — село в Краснооктябрьском районе.
 Чернуха — село в Кстовском районе.
 Чернуха — село в Лысковском районе.
 Чернуха — деревня в городском округе Семёновский.

Псковская область
 Чернуха — деревня в Невельском районе.

Тверская область
 Чернуха — деревня в Краснохолмском районе.

Реки 
 Чернуха (приток Вола) — река в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской и Кировской областях.
 Чернуха (приток Ваи) — река в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской и Кировской областях.
 Чернуха (приток Ержи) — река в Ивановской области.
 Чернуха (приток Лойки) — река в Тверской области.
 Чернуха (приток Луха) — река в Ивановской области.
 Чернуха (приток Кономы) — река в Вологодской области.
 Чернуха (приток Печуги) — река в Ивановской, Владимирской и Нижегородской областях.
 Чернуха (приток Санохты) — река в Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии.
 Чернуха (приток Урдомы) — река в Ярославской области.

Фамилия 
 Чернуха, Валентина Григорьевна (1930—2014) — российский историк, доктор исторических наук.
 Чернуха, Владимир Наумович (1900—8.1.1965) — советский партийный работник, заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС (1954–1965).
 Чернуха, Вячеслав Васильевич (род. 1954) — Герой Российской Федерации.
 Чернуха, Ольга Юрьевна  (род. 1962) — украинская ученая, профессор, доктор технических наук.
 Чернуха, Яна Викторовна (род. 1972) — российская журналистка и телеведущая, в прошлом — главный редактор канала «Pro Dеньги».

 Лонгин (Чернуха) (1972—2013) — архимандрит УПЦ МП, главный редактор официального печатного издания Украинской Православной Церкви «Церковная православная газета».

См. также 
 Чернухин

Примечания